Кузнецов Микола Іванович

 Кузнецов Микола Іванович (артилерист) — (1922 — 2008) — командир гармати, Герой Радянського Союзу, один з 4-х повних кавалерів ордена Слави
 Кузнецов Микола Іванович (ботанік) — (1864 — 1932) — російський та радянський ботанік, член-кореспондент Петербурзької АН (1904), член-кореспондент АН СРСР (1925)
 Кузнецов Микола Іванович (агент НКВС) (1911 — 1944) — радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, Герой Радянського Союзу